Siggartartulik bezeichnet:
 Siggartartulik (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Siggartartulik (Insel) (Søndre Tvillingø), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland